Гергешти има више значења:

 Гергешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Гергешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Гергешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији